Хлорид вольфрама(V) — неорганическое соединение, соль металла вольфрама и соляной кислоты с формулой WCl,
тёмно-зелёные кристаллы,
разлагается в воде.

Получение 
 Разложение хлорида вольфрама(VI) при нагревании:
 

 Восстановление хлорида вольфрама(VI) водородом:

Физические свойства 
Хлорид вольфрама(V) образует тёмно-зелёные кристаллы, плохо растворяется в сероуглероде, гидролизуется в воде.

Химические свойства 
 Окисляется при нагревании на воздухе:
 

 Реагирует с водой:

См. также

Литература 
 
 
 
 

Хлориды вольфрама
Соединения вольфрама по алфавиту